Лев Гуревич: Гуревич, Лев (Лейб) Маркович (1899—1963) — театральный режиссёр.
 Гуревич, Лев Эммануилович (1904—1990) — физик и космолог, основоположник школы физической кинетики в СССР.